Mokra désigne notamment :

Toponymie

Mokra, un village de la commune de Setomaa

Mokra, un village de la voïvodie de Łódź.
 Mokra, un village de la voïvodie de Lubusz
 Mokra, un village de la voïvodie d'Opole
 Mokra, un village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Mokra, un village de la Voïvodie de Silésie, lieu d’une bataille de la Deuxième Guerre mondiale

Mokra, un village de la municipalité de Bela Palanka